Albrecht van Beieren (1336-1404) of Albrecht I van Beieren, graaf van Holland en Zeeland, graaf van Henegouwen, hertog van Beieren-Straubing
 Albrecht II van Beieren (1368-1397), zijn zoon, medehertog van Beieren-Straubing (1389-1397)
 Albrecht I van Beieren-Schagen (1432-1480), zoon van Willem I van Beieren-Schagen
 Albrecht II van Beieren-Schagen (1577-1638), zoon van Jan III van Beieren-Schagen
 Albrecht van Beieren (1905-1996), zoon van Rupprecht Prinz von Bayern, de laatste kroonprins van het voormalige koninkrijk Beieren